Morelia kan meerdere betekenissen  hebben:

Morelia (Mexico); een stad in Mexico
Morelia (gemeente); de omliggende gemeente
Morelia (Colombia); een stad in Colombia
Morelia is een geslacht van slangen die bekendstaan als de ruitpythons